El Recuerdo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Recuerdo, Oaxaca, San Agustín Loxicha, 
 El Recuerdo, Escuintla, 
 El Recuerdo, Las Margaritas, 
 El Recuerdo, Ocosingo, 
 El Recuerdo, Veracruz, Comapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar